portillon : une petite porte
 Portillon d'accès : barrière
 Col du Portillon : col des Pyrénées
 Lac du Portillon : lac des Pyrénées